

Ніколаєвське міське поселення — міське поселення, Ніколаєвський район, Волгоградська область
 Ніколаєвське міське поселення — міське поселення, Ніколаєвський район, Хабаровський край